Ле́нард Лэ́нгфорд (; 30 мая 1899 — 26 декабря 1973), более известный как Лен Лэнгфорд () — английский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубе «Ноттингем Форест». Выступал за «Ноттингем» с 1924 по 1929 годы, сыграв за это время 144 матча за клуб (из них 8 — в Кубке Англии).

С 1930 по 1933 годы был игроком «Манчестер Сити». Всего провёл за «горожан» 125 матчей (из них 13 — в Кубке Англии).

В июне 1934 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за клуб 22 сентября 1934 года в матче против «Норвич Сити» на «Олд Траффорд»; в этой игре «Юнайтед» разгромил «Норвич» со счётом 5:0. Всего провёл за клуб 15 матчей (все — во Втором дивизионе).

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»